Panggang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Panggang, distrikt, Yogyakarta, 
 Kelurahan Panggang, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar